Der Tiger von Eschnapur steht für:

 Der Tiger von Eschnapur, zweiter Teil des Stummfilms Das indische Grabmal (1921) von Joe May aus dem Jahr 1921
 Der Tiger von Eschnapur (1938), Film von Richard Eichberg aus dem Jahr 1938
 Der Tiger von Eschnapur (1959), Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1959